Zahra steht für:
 Zahra (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft der Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried, Oberösterreich

Zahra bzw. Żahra ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelkarim Ben Zahra (* 1998), marokkanischer Leichtathlet
 Abū Zahra (1898–1974), ägyptischer Alim und islamischer Rechtsgelehrter
 Adrian Zahra (* 1990), australischer Fußballspieler

 Hindi Zahra (* 1979), französische Sängerin und Komponistin
 Julia Zahra (* 1995), niederländische Singer-Songwriterin
 Julie Zahra, maltesische Sängerin und Teilnehmerin am Eurovision Song Contest, siehe Julie & Ludwig 
 Miro Zahra (* 1960), tschechische Malerin und Kuratorin
 Trevor Żahra (* 1947), maltesischer Romanautor, Poet und Illustrator

Siehe auch:
 az-Zahra’
 Zarah
 Zara
 Zarra